Dramé ist der Familienname folgender Personen:

 Adama Dramé (* 1954), burkinischer Perkussionist
 Bafode Dramé (* 1979), französisch-gambischer Reggaesänger, bekannt unter dem Namen Rebellion the Recaller
 Boukary Dramé (* 1985), französischer Fußballspieler senegalesischer Staatsangehörigkeit
 Ibrahima Dramé (* 2001), senegalesischer Fußballspieler
 Mariam Dramé, burkinische Musikerin, bekannt unter dem Namen Améty Meria